Niko Mikkola (né le  à Kiiminki, aujourd'hui fusionné dans la ville d'Oulu, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Mikkola commence sa carrière professionnelle en 2014-2015 avec le Kalevan Pallo dans la Liiga. Durant la même saison, il passe une partie de la saison avec le Hokki Kajaani. Il est sélectionné en cinquième ronde, en cent vingt-septième position par les Blues de Saint-Louis au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. 

Le , Mikkola est échangé aux Rangers de New York en compagnie de Vladimir Tarassenko. En retour, les Rangers cèdent Samuel Blais et l'espoir Hunter Skinner ainsi que des choix conditionnels de  ronde en 2023 et de  ronde en 2024.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2016-2017. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja Q || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2011-2012 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja || 24|| 0|| 1|| 1|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Kalevan Pallo U18 || Jr. B SM-sarja || 12|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||Kalevan Pallo U18 || Jr. B SM-sarja || 46|| 4|| 13|| 17|| 103|| 8|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| rowspan=3| 2014-2015 || Kalevan Pallo U20 || Jr. A SM-liiga || 37|| 9|| 14|| 23|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kalevan Pallo || Liiga || 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hokki Kajaani || Mestis || 5|| 1|| 0|| 1|| 8|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2015-2016 || Kalevan Pallo || Liiga || 55 || 3 || 6 || 9 || 22 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Kalevan Pallo || Liiga || 56 || 4 || 11 || 15 || 89 || 10 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || Tappara || Liiga || 50 || 2 || 9 || 11 || 54 || 16 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 70 || 2 || 7 || 9 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH || 48 || 2 || 12 || 14 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis|| LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 30 || 1 || 2 || 3 || 11 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis  || LNH || 54 || 3 || 10 || 13 || 55 || 12 || 0 || 1 || 1 || 8

| 89 || 4 || 13 || 17 || 66 || 16 || 0 || 2 || 2 || 10

Au niveau international 

| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 7|| 0|| 2|| 2|| 6|| -1|| align="left"|  
|-
| 2015-2016 || align="left"|International-Jr U20 || 8 || 0 || 0 || 0 || 10 || +1 || 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || +3 || align="left"|   Médaille d'or
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || -5 || 
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1 || 
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 0|| +3||align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en avril 1996
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du Tappara
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Blues de Saint-Louis